Ludwig Heusner ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Heusner (Politiker) (1801–1861), deutscher Jurist und Politiker
 Ludwig Heusner (Mediziner) (1844–1916), deutscher Orthopäde und Chirurg